

Єльниково — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Єльниково — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія